

Geografia 
 Muć – comune della Croazia

Sigle 
 Medicinae Universae Candidatus (in lingua latina: «Candidato di tutta la medicina») – titolo utilizzato in Repubblica Ceca per lo status di chi voglia conseguire il dottorato in medicina (kandidát všeobecného lékařství)

Biologia 
 MUC1 – mucina codificata dal gene MUC1

Codici 
 MUC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Franz Josef Strauss di Monaco in Germania
 muc – codice ISO 639-3 della lingua ajumbo